Макгуа́йр () — фамилия. Известные носители:

 Макгуайр, Брайан (1945—1977) — австралийский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Макгуайр, Дик (1926—2010) — американский баскетболист.
 Макгуайр, Дороти (1916—2001) — американская актриса.
 Макгуайр, Кэтрин (1903—1978) — американская актриса.
 Макгуайр, Пэдди (1884—1923) — американский актёр ирландского происхождения.
 Макгуайр, Томас Бьюкенен (1920—1945) — американский лётчик-истребитель, ас Второй мировой войны.
 Макгуайр, Шонан (род. 1978) — американская писательница.

 Сёстры Макгуайр — американское вокально трио, выступавшее в 1952—1968 годах.

См. также 
 «Лиззи Магуайер» — американский подростковый ситком 2001 года.
 Магуайр